Adolfo Ibáñez puede estar haciendo referencia a:

Personas 
 Adolfo Ibáñez Boggiano (1880-1949), empresario chileno.
 Adolfo Ibáñez Santa María (1947), historiador, nieto de Adolfo Ibáñez Boggiano.
 Adolfo Ibáñez Gutiérrez (1827-1898), abogado, juez, diplomático y político chileno.

Instituciones 
 Universidad Adolfo Ibáñez, universidad chilena, de propiedad privada, sin fines de lucro, perteneciente a la Fundación Adolfo Ibáñez.
 Biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez, biblioteca perteneciente a la citada universidad chilena.